Mariánské sousoší je označení pro sousoší, jehož ústředním prvkem je Panna Marie.

 Mariánské sousoší (České Budějovice)
 Mariánské sousoší (Kácov)
 Mariánské sousoší (Písek)
 Mariánské sousoší (Sobotka)